Мейен — немецкая фамилия. Известные носители:
 Мейен, Артур (1874—1960) — канадский политик, премьер-министр Канады в 1920—1921 и 1926 годах.
 Мейен, Сергей Викторович (1935—1987) — советский эволюционист, палеоботаник, доктор биологических наук, доктор геолого-минералогических наук.
 Мейен, Франц Юлиус Фердинанд (1804—1840) — немецкий ботаник, анатом растений.

См. также 
 Майен